Харитоновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Харитоново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1166 человек, в том числе 543 мужчины и 623 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1133 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Харитоново.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края